La Zaporoguie est une région historique du centre de l'Ukraine.

Voir aussi :
 Cosaques zaporogues
 Sitch zaporogue